De 10e editie van de Europe Cup werd gehouden in 1987 in de Oostenrijkse plaats Villach. Het toernooi werd gewonnen door het Deense Triton BK Aalborg.

Knock-outronde

Kwartfinales

Halve finales

Finale

Winnaar 

1987
Sport in 1987
Badminton in Oostenrijk
Europees kampioenschap in Oostenrijk
Sport in Karinthië
Villach